«Naves», «Náves», «Navés» o «Navès» puede referirse a:

Nave 
 Plural de la palabra nave.

Divisiones administrativas

En España 
 Naves (C.P. 33594), parroquia en el concejo de Llanes, Asturias.
 Naves (C.P. 33???), parroquia en el concejo de Oviedo, Asturias.
 Navès (C.P. 25286), municipio de Lérida.

En Francia 
 Naves, comuna en Auvergne. 
 Naves, antigua comuna en el departamento de Ardèche, actualmente integrada en Les Vans. 
 Naves, antigua comuna de Aveyron, actualmente integrada en Calmont.
 Naves, comuna en Limousin. 
 Naves, comuna en Norte-Paso de Calais. 
 Naves, antigua comuna de la Savoie, actualmente integrada en La Léchère.
 Naves, comuna en Tarn, al lado de la ciudad de Castres.
Variante
 Nâves-Parmelan, comuna de la Haute-Savoie.

En Portugal 
 Naves, parroquia situada en Almeida.

Apellido 
 Andrés Náves Álvarez (1839-1910), botánico y religioso español - abreviatura "Náves".